Сан-Херонимо (исп. San Jerónimo) — топоним в странах Центральной Америки.

Аргентина 
 Сан-Херонимо (департамент, Санта-Фе)

Гватемала 
 Сан-Херонимо (Гватемала)

Гондурас 
 Сан-Херонимо (Копан) — муниципалитет.
 Сан-Херонимо (Комаягуа) — муниципалитет.

Колумбия 
 Сан-Херонимо (Колумбия) — город.

Мексика

Перу